Das Monte-Carlo Rolex Masters 2018 war ein Tennisturnier, welches vom 16. bis 23. April 2018 im Monte Carlo Country Club im französischen Roquebrune-Cap-Martin in der Nähe von Monaco stattfand. Es war Teil der ATP World Tour 2018 und wurde im Freien auf Sandplatz ausgetragen. In der laufenden Saison war es das dritte von neun Turnieren der Kategorie ATP World Tour Masters 1000.

Vorjahressieger im Einzel war Rafael Nadal, der den Titel ohne Satzverlust verteidigen konnte und zum 11. Mal den Titel gewann. Im Doppel waren Rohan Bopanna und Pablo Cuevas im Vorjahr erfolgreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 56 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 24 Paaren. Die acht topgesetzten Spieler im Einzel bzw. Paarungen im Doppel bekamen jeweils ein Freilos zum Aufstieg in die zweite Runde. Das Gesamtpreisgeld betrug 4.872.105 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 5.238.735 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand am 14. und 15. April 2018 statt. Ausgespielt wurden sieben Plätze, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Die folgenden Spieler hatten die Qualifikation überstanden und standen im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die aus der Qualifikation in das Hauptfeld eintraten, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Die Beträge für den Doppelbewerb gelten je Team.

Einzel

Setzliste

Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Einzel auf der ATP-Homepage (PDF, 127 kB)
 Turnierplan Doppel auf der ATP-Homepage (PDF, 112 kB)
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Homepage (PDF, 166 kB)

ATP World Tour 2018
Tennisturnier in Roquebrune-Cap-Martin